Minerve kan syfta på:

 Minerve (flygbolag) – ett tidigare  franskt flygbolag 1975–1992

Geografi

Frankrike 

 Minerve, Hérault Languedoc-Roussillon, Département de l'Hérault,